Carlo Alberto dalla Chiesa – partigiano, generale dei carabinieri e prefetto italiano, ucciso in un attentato mafioso
Francesco Agostino Dalla Chiesa – vescovo italiano
Nando dalla Chiesa – scrittore e uomo politico italiano, figlio di Carlo Alberto
Rita dalla Chiesa – giornalista e conduttrice televisiva italiana, figlia di Carlo Alberto
Romano dalla Chiesa – generale e vice comandante dell'Arma dei carabinieri italiano, padre di Carlo Alberto
Romeo Dalla Chiesa –  funzionario italiano, fratello di Carlo Alberto
Romolo dalla Chiesa – generale dei carabinieri italiano, fratello di Carlo Alberto 
Simona dalla Chiesa – politica italiana, figlia di Carlo Alberto